El término restinga puede referirse a:
 restinga, un término geográfico que se refiere a una lengua de arena sumergida (España), o a un bajío, banco o arrecife (Portugal) o a un tipo de terreno arenoso y salino próximo al mar en el que aparece una cobertura vegetal característica (Brasil);
 ecorregión de restingas del litoral Atlántico (Atlantic Coast restingas), una de las ecorregiones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF);
 Restinga Tyrannulet (Phylloscartes kronei), una especie endémica de pájaro de Brasil;
 Restinga Antwren (Formicivora littoralis), una especie de pájaro en peligro de extinción de Brasil;

También hay varios topónimos que recogen ese término:

 en Brasil:
 isla de Restinga, isla del litoral paraibano;
 Restinga da Marambaia, una restinga del estado de Río de Janeiro;
 Restinga, municipio del estado de São Paulo;
 Restinga Seca, municipio del estado de Río Grande del Sur;
 Restinga, barrio del municipio de Porto Alegre;

 en España:
 La Restinga, una localidad perteneciente al municipio de El Pinar de El Hierro, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 La Restinga, una localidad del municipio de San Martín del Rey Aurelio, en el Principado de Asturias.

 en Sudamérica:
 Laguna de La Restinga, un parque nacional de Venezuela del estado de Nueva Esparta.
 Restinga Alí, un barrio argentino de Comodoro Rivadavia, en el departamento Escalante, Chubut.